Barbara kan hentyde til flere artikler:
 Barbara (by) – en italiensk by (og kommune) i regionen Marche i Italien.
 Barbara (pigenavn) – et pigenavn.
 Barbara (roman) – en roman.
 Barbara (film) – en film baseret på romanen.
 Barbara (robåd) – navnet på en slags færøbåd.